Василий Трофимович Кучерявенко (21 апреля 1910, Екатеринослав — 3 декабря 1982, Владивосток) — русский советский приморский писатель.

Биография 
Родился в 1910 году в Екатеринославе в семье кузнеца. Вскоре семья переехала в Новороссийск, где окончил школу, вступил в комсомол.

В 15 лет поступил на фабрику в Новороссийске учеником слесаря, в 20 лет вступил в ВКП(б).

В 1928 году послал свой первый рассказ «Под песнь стали» самому А. М. Горькому, и получил ободряющий ответ.
 
В 1931 году по комсомольскому призыву уехал на Дальний Восток, был в Хабаровске редактором краевой детской газеты «Знамя пионеров».

В 1932 году призван на Тихоокеанский флот, от которого был избран в члены бюро Владивостокского горкома ВЛКСМ.

После службы направлен в Тавричанку комсоргом на строительство рудника.

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, снова призван на Тихоокеанский флот, служил помполитом на судах ДВМП «Кингиссепп», «Свирь», «Трансбалт», «Кузнецкстрой», «Донбасс».

С августа 1945 года — корреспондент краевой газеты «Красное Знамя», был послан в части Тихоокеанского флота, принимал участие в освобождении Кореи.

Награжден медалями: «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

В годы войны потерял родных: на Украине фашисты расстреляли его сестру, а брат, гвардии старший лейтенант, погиб в Восточной Пруссии.

В 1946 году был принят в Союз писателей СССР. Стоял у истоков Приморского отделения Союза писателей СССР, был ответственным секретарем альманаха «Советское Приморье».

В дальнейшем работал корреспондентом журнала «Вокруг света», находился на литературной работе.

Отзывы о помощи в работе оставили приезжавшие во Владивосток С. М. Бытовой, кинорежиссёр Игорь Болгарин, которому он помог в работе над фильмом «Дерсу Узала», восхищённые его знаниями и рассказами по интересующим их темам, которые представляли собой увлекательные лекции.

Умер в 1982 году во Владивостоке.

Творчество 
Автор ряда документальных повестей о советских моряках и людях Приморья. Особенностью творчества писателя является основа на реальных событиях, критик Николай Рогаль, назвав его писателем-документалистом, замечал, что документальная основа его произведений безупречна.

В тридцатые годы, оказавшись на Дальнем Востоке, увлёкся сбором народных сказок и легенд, первые его фольклорные материалы были напечатаны в журнале «На рубеже», а в 1939 году вышла книга «Сказки Дальнего Востока».

Война не прервала работу — служа на Тихоокеанском флоте собирал морской фольклор, и в 1946 году выпустил небольшую книжку морских легенд, а знакомство с народной культурой Кореи, где писатель был в годы войны корреспондентом, вылилось в книгу «Сказки Страны утренней свежести».

Будучи в войну в дальних рейсах в США, в 1950 году издал книгу документальных рассказов «В Америке», которая через год была переиздана в Москве в издательстве «Советский писатель» под названием «На американском берегу». Также рассказы об Америке публиковались в периодике.

Занимался литературным краеведением, в газетах и журналах выходили его очерки, в том числе «А. П. Чехов во Владивостоке» и «Его жизнь — море» о художнике — капитане дальнего плавания П. П. Куянцеве, «Трофим Борисов» о дальневосточном писателе Т. М. Борисове. Собирал документы, письма, воспоминания, связанные с жизнью и творчеством А. А. Фадеева, в 1960 году издав книгу «А. Фадеев. Письма дальневосточникам, А. Фадеев в воспоминаниях».

Один из членов редколлегии шеститомного Собрания сочинений В. К. Арсеньева, изданного в конце 1940-х годов во Владивостоке.

Всё написанное Василием Кучерявенко и собранное им — и морские героико-документальные повести, и американские очерки, и краеведческие статьи, и фольклорные книжки сказок и легенд, и воспоминания о подвижниках-дальневосточниках, — всё это рождено одним чувством — чувством любви к родному краю, форпосту нашей Родины, России на Тихом океане, чувством любви к людям высокого мужества и благородства.

Библиография 
Отдельные издания:
 Сказки Дальнего Востока. — Хабаровск: Дальгиз, 1939. — 104 с.
 Золотые насечки: Морские легенды. — Владивосток, 1946. — 36с.
 В Америке: Записки советского моряка. — Владивосток, 1950. — 102с.
 Маленькие труженики: Рассказы: для мл. шк. возраста / Рис. С. Ясенкова. — Владивосток, 1950. — 24 с.
 Корейские сказки / Рис. Ю. Макарова. — Владивосток,1951. — 20 с.: ил.
 На Американском берегу: Записки советского моряка. — М.: Советский писатель, 1951. — 126 с.
 Сказки Страны утренней свежести / Предисловие Се Ман Ира. — Владивосток, 1952. — 113 с.
 Маленькие труженики. — Владивосток, 1954. — 22 с.
 На Американском берегу: Записки сов. моряка. — Хабаровск, 1954. — 102 с.
 «Перекоп» ушел на юг: Документальная повесть. — Владивосток, 1955. — 123 с.
 Корейские сказки. — Владивосток, 1957. — 20 с.
 Сказки Страны утренней свежести / Предисловие Се Ман Ира. — Владивосток, 1957. — 103 с.
 «Перекоп» ушел на юг: Повесть / Илл.: Р. Вольский. — М.: Детгиз, 1962. — 156 с.
 Люди идут по льду; «Перекоп» ушел на юг: Повести. — Владивосток, 1963. — 228 с.
 «Перекоп» ушел на юг: Документальная повесть. — Владивосток, 1965. — 147 с.
 Пламя над океаном: Морская быль. — Владивосток, 1967. — 54 с. : ил.
 Пламя над океаном; «Перекоп» ушел на юг; Люди идут по льду: Повести / Илл.: Н. Горбунов. — Владивосток, 1970. — 280 с.
 Пламя над океаном: Повести / Худож. С. Черкасов. -Владивосток, 1977. — 272 с.
 Золотые насечки: Повести и рассказы / Вступит. статья С. Крившенко. — Владивосток, 1982. — 319 с.

Примечания

Литература 
 Кучерявенко Василий Трофимович //Писатели Дальнего Востока: Био- библиогр. справочник. — Хабаровск, 1973. -стр. 143—147.
 Кучерявенко Василий Трофимович // Писатели Приморья / С. Крившенко. — Владивосток: Издательство ДВГУ, 2006. — С. 124—125.
 Рогаль Н. — Писатель — документалист: К 60- летию со дня рождения // Дальний Восток.- 1970.- N 5.-С.151-152.
 Халилецкий Г. — Горизонты писателя : К 60-летию со дня рождения // Красное знамя.- 1970.- 19 апр.
 Василию Кучерявенко — 70 лет //Дальний Восток. — 1980. — N 4. — С. 157. — портр.
 Крившенко С. — Книги остаются в строю: к 75-летию со дня рождения // Красное знамя. — 1985. — 2 мая.
 Обоймина Е. — Был такой писатель… // Владивостокское время, 4 мая 1995. — стр. 6.
 Крившенко С. —  Кучерявенко Василий Трофимович, 1995
 Наталья Воронкина — «Золотые насечки» Василия Кучерявенко

Члены КПСС
Политработники Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Персоналии:Владивосток
Участники советско-японской войны (СССР)